Wainfleet peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 .

Royaume-Uni 
  ;
 Wainfleet St Mary.

Note